

Persone
Armando Bachi – generale italiano
Donato Bachi – imprenditore e politico italiano
Pietro Bachi – accademico italiano naturalizzato statunitense
Riccardo Bachi – economista e statistico italiano
Roberto Bachi – statistico italiano naturalizzato israeliano, figlio di Riccardo
Romina Bachi – calciatrice italiana
Salim Bachi – scrittore algerino

Altro
Bachi da seta – larve utilizzate nella produzione della seta
Bachi da pietra – gruppo musicale italiano